Власе може бити:

 Власе (Врање), насељено место града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Власе (Лесковац), насељено место града Лесковца, 
 Горње Власе, у општини Гаџин Хан,
 Доње Власе, у градској општини Палилула, Ниш.